Дибуны:

 Дибуны — название части посёлка Песочный в Курортном районе Санкт-Петербурга.
 Дибуны — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Выборг.

См. также 
 Дибуновская улица